Лейтес — еврейская фамилия. Известные носители:
 
 Лейтес, Александр Михайлович (1901—1976) — советский литературный критик и литературовед.
 Лейтес, Иосиф Лазаревич (1933—2011) — советский и российский химик.
 Лейтес, Леонид Вениаминович (род. 1932) — российский учёный-электротехник, доктор технических наук, профессор.
 Лейтес, Наталия Самойловна (1939—2011) — советский литературовед, профессор кафедры зарубежной литературы Пермского университета.
 
 Лейтес, Самуил Моисеевич (1900—1972) — советский патофизиолог-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Лейтес, Талес (род. 1981) — бразильский боец смешанного стиля, боец бразильского джиу-джитсу.
 Лейтес, Юзеф (1901—1983) — польский режиссёр и сценарист.